Первый дивизион 1989/1990 — 87-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 16 августа 1989 года и закончился 12 мая 1990 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1989/1990
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1989 году
Спорт в Бельгии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990